Subliminal Genocide è il quinto album in studio del progetto musicale black metal statunitense Xasthur, pubblicato nel 2006.

Tracce

Collegamenti esterni